

Geografia

Austria 
 Sankt Ruprecht – ex comune ora quartiere di Klagenfurt am Wörthersee, città statutaria (Carinzia)
 Sankt Ruprecht an der Raab – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Sankt Ruprecht-Falkendorf – ex comune ora aggregato a Sankt Georgen am Kreischberg, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Sankt Ruprecht ob Murau – ex comune ora frazione di Sankt Georgen am Kreischberg, comune nel distretto di Murau (Stiria)

Slovenia 
 Sankt Ruprecht – antico nome tedesco del comune di Šentrupert (Slovenia Sudorientale)

Pagine correlate 
 San Ruperto – pagina di disambiguazione